Арисба () — имя ряда персонажей греческой мифологии:

 Арисба — жена Приама;
 Арисба — дочь Тевкра или Макарея, жена Дардана.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов